Stany Zjednoczone uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od roku 1896. W sumie zdobyły 1014 złotych medali, 785 srebrnych i 701 brązowych, czyli razem 2430 medali.

USA tylko raz nie wzięło udziału w IO, na Igrzyskach Olimpijskich 1980 w Moskwie, z powodu bojkotu. Za każdym razem były w pierwszej trójce klasyfikacyjnej i są w pierwsi w klasyfikacji medalowej wszech czasów.

Najwięcej medali (242) USA zdobyło na igrzyskach w St. Louis w 1904, zaś najwięcej złotych medali (83) przywieźli Amerykanie w Los Angeles w 1984.

USA jako gospodarz 
Stany Zjednoczone były gospodarzem olimpiady cztery razy:

Klasyfikacja medalowa

Medale według dyscyplin sportowych

Bibliografia 

!